Set meravelles del món antic
 Set noves meravelles del món
 Set Meravelles de Catalunya
 Meravelles Valencianes
 Set meravelles naturals del món, selecció resultant d'un concurs internacional inspirat en la llista de les set noves meravelles del món modern
 Set Meravelles de Romania
 Set meravelles naturals de Romania